El término saltarín coroniceleste puede referirse a:

 saltarín coroniceleste (L. coeruleocapilla), el nombre popular de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología del ave Lepidothrix coeruleocapilla, o
 saltarín coroniceleste (L. velutina), el nombre popular en Costa Rica del ave Lepidothrix velutina.